Игры Центральной Америки и Карибского бассейна 1986 года прошли с 24 июня по 5 июля в Сантьяго-де-лос-Трейнта-Кабальеросе (Доминиканская республика). В соревнованиях приняло участие 2963 спортсмена.

Виды спорта

Медальный зачёт

Ссылки 
 Historia de los Juegos Deportivos Regionales mas antiguos del mundo

Игры Центральной Америки и Карибского бассейна
1986 год в спорте
Июнь 1986 года
Июль 1986 года
1980-е годы в Доминиканской Республике
Международные спортивные соревнования в Доминиканской Республике